Ett herrans liv kan syfta på:

Ett herrans liv (film) – en brittisk komedi från 1979 av Monty Python (engelska: Life of Brian)
Ett herrans liv (svenskt TV-program) – pratshow med Fredrik och Filip
Ett herrans liv (brittisk TV-serie) – en brittisk sitcom serie som sändes mellan 1994 och 2007 (engelska:The Vicar of Dibley)
Ett herrans liv (memoar av Aleko Lilius) – Aleko Lilius' memoarer
Ett herrans liv: dokumentärroman – en roman av Sam Lidman